Sleeve peut désigner :
 manche en anglais ;
 Basketball sleeve
 Sleeve gastrectomie

Pseudonyme

 Short Sleeve Sampson est un catcheur américain.

Voir aussi